Czaplice Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Czaplice-Bąki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Czaplice-Kurki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała